Бяржувис () — литовский топоним:

 Бяржувис — озеро в Швянчёнском районе
 Бяржувис — село в Швянчёнском районе